«Wildest Dreams» puede referirse a:

 «Wildest Dreams», canción de la banda Iron Maiden; o
 «Wildest Dreams», canción de la cantante Taylor Swift.